Сквер Героев Майдана — название, которыми стали называть скверы после Евромайдана.

 Сквер Героев Майдана — новое название сквера в Ужгороде, расположенного между ул. Ф. Ракоци, ул. Довженко и ул. Крылова.
 Сквер Героев Майдана — новое название сквера в городе Киверцы.

Скверы Украины